Es gibt zwei Johann-Heinrich-Voß-Preise:

Johann-Heinrich-Voß-Preis für Literatur und Politik der Stadt Otterndorf
Johann-Heinrich-Voß-Preis für Übersetzung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung